Тернівський район — адміністративний район міста Кривого Рогу
 Тернівський район — колишній район Гайсинської (1923–1925), Уманської (1925–1930) округ
 Тернівський район — колишня назва Улянівського району Сумської округи

Див. також 
 Терновський район